Џордан је енглеско и америчко презиме. Може да се односи на следеће особе:
 Мајкл Џордан, амерички кошаркаш
 Роберт Џордан, амерички писац
 Рајан Џордан, контроверзни уредник Википедије
 Еди Џордан, оснивач истоименог Формула 1 тима
 Нил Џордан, амерички режисер (Ми нисмо анђели)
 Џордан (певач)

Такође Џордан може да се односи и на:
 Џордан гран при, Формула 1 тим

Види још 
 Јордан, држава у Азији
 Јордан (река), река у Азији
 Јордан (вишезначна одредница)